Nemapogon — род настоящих молей из подсемейства грибных молей.

Описание 
Голова белая или светло-жёлтая, реже (Nemapogon cloacellus) — коричневая. На передних крыльях имеется характерный рисунок из семи темных точек или штрихов. На вершинах лапкок шипики отсутствуют. Вальвы самцов с удлиненным пальцевидным щетинковидным отростком. Восьмой стернит у самок несколько U-образный. Гусеницы длиной от 6,5 до 9 мм.

Биология 
Личинки развиваются в плодовых телах трутовых грибов, в мертвой древесине, под корой, наплывах на деревьях, пнях, и других гниющих растительных остатках, пронизанных мицелием. Синантропные виды являются опасными вредителями запасов продуктов питания. Имаго не питаются, летают преимущественно вечером. После захода солнца образуют большие скопления.

Классификация 
В мировой фауне около 60 видов

Распространение 
Ареал рода ограничивается преимущественно Голарктикой. Несколько видов известны из Ориентальной области и Австралии. Три синантропных вида (Nemapogon cloacella, Nemapogon variatellus) являются космополитами.

Примечания 

Грибные моли
Роды чешуекрылых